se može odnositi na:

 Problem trgovačkog putnika, algoritam
 Trimetilsilil-2,2,3,3-tetradeuteropropionska kiselina, derivat tetrametilsilana